Friedrich Wilhelm Argelander, astronome prussien
 (1551) Argelander, astéroïde nommé en son honneur
 Argelander, cratère lunaire nommé en son honneur